Elger steht für:

 Elger (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Elger, veraltet für Aalstecher
 Elger IV. zu Hohenstein (um 1180–1242), deutscher Dominikaner

Elger ist der Familienname folgender Personen:
 Christian E. Elger (* 1949), deutscher Neurologe
 Daniela Elger (* um 1975), deutsche Sängerin und Künstlerin
 Dietmar Elger (* 1958), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Johannes Evangelist Elger (1756–1828), deutscher Botaniker
 Ralf Elger (* 1960), deutscher Orientalist
 Thomas Gwyn Elger (1836–1897), britischer Astronom
 Wolfgang Elger (* 1932), deutscher Chorleiter, Dozent und Komponist

Siehe auch:
 Elgar
 Ellger